Томанце може бити:

 Томанце (Исток), насеље у општини Исток, КиМ, Србија
 Томанце (Косовска Каменица), насеље у општини Косовска Каменица, КиМ, Србија